

Persone 
 Carlo Donegani – ingegnere italiano
 Guido Donegani – imprenditore e politico italiano

Altro 
 Rifugio Donegani – rifugio nel comune di Minucciano in località Orto di Donna, nelle Alpi Apuane